Gould (Arkansas)
Gould (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos